Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1993/94 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 1993/94 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 10 Vereine 132 Spieler ein, von denen 31 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Dům armády Prag und ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba kamen mit je 11 eingesetzten Spielern aus, während bei dem ŠK Sokol Vyšehrad Bismarck und TJ Slavia Hradec Králové die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich jeweils 16.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Jan Smejkal und Aleš Pekárek (beide Bohemians Prag) mit je 7 Punkten aus 9 Partien, 6,5 Punkte aus 9 Partien erreichte Petr Špaček (ŠK Dům armády Prag). Mit Pavel Šimáček (Lokomotiva Olomouc), Ladislav Dobrovolský (ŠK Baník CSA Karviná GRADO), Evžen Gonsior (TJ Slavia Hradec Králové), Břetislav Modr (Bohemians Prag) und Jiří Stehlík (SK Sokol Kolin) erreichten fünf Spieler 100 %. Von diesen wurde Šimáček zweimal eingesetzt, die übrigen genannten Spieler je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1993), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1993; BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

TJ Bohemians Prag

ŠK Dům armády Prag

Lokomotiva Olomouc

ŠK Sokol Kolín

ŠK Baník CSA Karviná GRADO

ŠK Sokol Vyšehrad Bismarck

TJ Dopravní podniky Tarok Prag

ŠK CSABI Slavia Havířov

ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba

TJ Slavia Hradec Králové

Anmerkungen 

 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 1993
Schach 1994